Union Rochefortoise is een Belgische voetbalclub uit Rochefort. Rochefortoise komt uit in Derde afdeling. De club heeft als stamnummer 2799 en speelt zijn thuiswedstrijden in het Parc des Roches. De clubkleuren zijn wit en rood. In 2020 fuseerde RJ Rochefortoise FC met FC Eprave om zo Union Rochefortoise te vormen.

Geschiedenis
Royale Jeunesse Rochefortoise football club werd opgericht op 3 mei 1939, ze sloot zich aan bij de KBVB en kreeg stamnummer 2799. De club kon niet meteen in actie schieten vanwege de Tweede Wereldoorlog. In 1963 werd de club kampioen in de eerste provinciale, hierdoor ging ze voor de eerste keer in haar bestaan in de nationale reeksen voetballen. In het eerste seizoen in Bevordering werd de promovendus knap vijfde. Het succes duurde echter niet lang, want in het seizoen daarna degradeerde Rochefort alweer terug. In 1968 promoveerde de club weer, maar ze degradeerde meteen terug. Hierna speelde Rochefort 20 jaar geen nationaal voetbal meer.

In 1987 mocht de club 'Royale' aan zijn naam toevoegen. In 1990 werden les Marcassins kampioen in Eerste provinciale, waardoor ze na precies 20 jaar weer nationaal voetbal konden spelen op Parc Des Roches. In de eerste paar seizoenen na de promotie was Rochefort een stabiele club in Bevordering. In 1997 eindigde de club zelfs vierde, hierdoor mocht de club voor de eerste keer in zijn geschiedenis de promotie-playoffs voor Derde klasse spelen. Hier ging Rochefort in de eerste ronde meteen met 0-1 onderuit tegen FC Beringen. Het seizoen daarop slaagde de club er opnieuw in om de eindronde te halen, maar promoveren lukte weer niet.

De goede resultaten bleven niet duren: de vier seizoenen na de eindronde belandde Rochefort telkens op een plek in de rechterkolom. In 2003 eindigde de club dertiende, waardoor ze play-downs moest spelen. Hierin verloor de club tweemaal, waardoor Rochefort na dertien seizoenen in Bevordering terug in Eerste provinciale moest gaan voetballen. Het duurde vervolgens zestien jaar voordat de club uit de provinciale reeksen raakte, maar in 2019 was het zover: dankzij een 2-4-winst tegen JS Fizoise promoveerde RJ Rochefortoise FC naar Derde klasse amateurs.

Resultaten

Bekende (ex-)spelers 
  Maël Lépicier
  Jeffrey Rentmeister
  Bernard Wegria

Bekende (ex-)trainers 
  Guy Dardenne
  Michel Renquin

Rochefort
Rochefort (België)
Sportvereniging in Namen (provincie)